Quental ist der Familienname folgender Personen:

 Antero de Quental (1842–1891), portugiesischer Dichter, Kritiker und Sozialreformer 
 Bartolomeu de Quental (1626–1698), portugiesischer Geistlicher und Schriftsteller